Amp Futbol Cup 2016 – piąta edycja międzynarodowego ampfutbolowego turnieju piłkarskiego, która odbyła się w Warszawie w dniach 10-11 września 2016 roku na stadionie DOSiR przy ul. Kawęczyńskiej 44. Jego zwycięzcą została reprezentacja Rosji, która pokonała w finale pod dogrywce Polskę 1-0. Trzecie miejsce zdobyła Hiszpania.

Królem strzelców został Bartosz Łastowski (Polska), MVP turnieju Walerij Sadowskij (Rosja), najlepszym bramkarzem uznano Włocha Daniela Priamiego, zaś nagroda Fair Play przyznano reprezentacji Francji.

Projekt dofinansowano ze środków m. st. Warszawy, Samorządu Województwa Mazowieckiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i PFRON.

Uczestnicy

Klasyfikacja końcowa

Mecze

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza finałowa

Drabinka

Półfinały

Mecz o piąte miejsce

Mecz o trzecie miejsce

Finał

Przypisy 

Rozgrywki reprezentacyjne w amp futbolu